«Мартын Боруля» — советский телеспектакль 1953 года режиссёра Алексея Швачко.

Сюжет 
Фильм-спектакль по одноимённой пьесе Ивана Карпенко-Карого в постановке Киевского драматического театра им. И.Франко.

Герой — Мартын Боруля, мелкопоместный паныч, мечтает войти в дворянское достоинство. С помощью пройдохи «аблаката» для осуществления цели он прибегает ко всем возможным средтвам: добывает некую фальшивую бумагу о своём благордном происхождении, свой дом пытается поставить на «дворянский лад», сына правдами и неправдами устраивает на место в городе, а дочь Марысю собирается выдать за «благородного» чиновника. Хлопоты о приобретении дворянства разоряют Борулю, приносят ему лишь несчастье. Трагичные переплетается с комичным. Под напором демократических друзей и членов семьи, которые совсем не разделяют его мечту стать дворянами, Боруля делает над собой усилие и сжигает документы, на основе которых он рассчитывал обосновать свои дворянские права. В семье вновь воцаряется благополучие.

В ролях 
 Гнат Юра — Мартын Боруля
 Варвара Чайка — Пелагея, его жена
 Ольга Кусенко — Марыся, их дочь
 Сергей Олексеенко — Степан, их сын
 Марьян Крушельницкий — Омелько, батрак Борули
 Семён Лихогоденко — Трохим, батрак Борули
 Григорий Тесля — Гервасий Гуляницкий, богатый шляхтич
 Василий Дашенко — Микола, сын Гервасия, жених Марыси
 Дмитрий Милютенко — Протасий Пененожка, чиновник
 Николай Свитенко — Матвей Дульский, чиновник
 Николай Яковченко — Трандалёв, поверенный
 Алексей Омельчук — Нациевский, регистратор

Критика 
Фильм-спектакль считается монофильмом актёра Гната Юры, роль Мартына Борули была его «коронной», на сцене театра он играл её почти сорок лет:
Гнат Петрович радовался успеху своих товарищей, охотно выдвигал их на главное положение в спектаклях. Одну только роль не уступил никому, он играл ее сорок лет. Это была роль Мартына в замечательном спектакле «Мартын Боруля».

Литература 
 Правда Украины, 26 мая 1953
 Социалистический Донбасс, 12 июня 1953
 Советские художественные фильмы: Звуковые фильмы, 1930—1957. — М.: Искусство, 1961. — с. 500

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1954 года
Телефильмы киностудии имени А. Довженко
Комедийные телеспектакли СССР
Телеспектакли СССР
Фильмы Алексея Швачко
Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко